Вільнер — єврейське прізвище:

Вільнер Володимир Бертольдович (1885 — 1952) — український театральний і кінорежисер
Вільнер Яків Семенович (1899 — 1931) — український радянський шахіст і шаховий композитор

Єврейські прізвища